Bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau wurden im Volleyball Turniere für Frauen und Männer ausgetragen.

Modus 
Bei den Männern wurden die zehn qualifizierten Mannschaften in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teilnehmern gelost. Die Vorrunde wurde nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die restlichen Mannschaften spielten die Plätze fünf bis zehn aus.

Bei den Frauen gab es zwei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die restlichen Mannschaften spielten die Plätze fünf bis acht aus.

Die Spiele wurden vom 20. bis 31. Juli in Moskau ausgetragen. Spielstätte waren die Mehrzweckhalle „Drushba“ und die „Kleine Arena“ im Sportpark Luschniki.

Spielplan Männer

Vorrunde 
In Gruppe A blieb die Sowjetunion bei nur einem verlorenen Satz ungeschlagen. Bulgarien kassierte gegen den Gastgeber die einzige Niederlage.
In Gruppe B waren Polen und Rumänien am Ende punktgleich. Die Rumänen verloren das direkte Duell und hatten zudem das schlechtere Satzverhältnis.

Finalrunde 
Libyen konnte auch im Platzierungsspiel gegen Italien keinen Satz gewinnen und belegte den letzten Platz.

Im Halbfinale am 30. Juli besiegte die UdSSR den späteren Bronzemedaillen-Gewinner aus Rumänien, Bulgarien setzte sich gegen Polen durch. Das am 31. Juli durchgeführte Endspiel zwischen der sowjetischen Auswahl und Bulgarien entschied der Gastgeber für sich.

Spielplan Frauen

Vorrunde 
In Gruppe A starteten die Frauen der DDR mit einem Sieg gegen Kuba erfolgreich, bevor sie sich gegen die Sowjetunion geschlagen geben mussten. Ein weiterer Sieg gegen Peru reichte schließlich zum zweiten Platz hinter der sowjetischen Mannschaft und damit zum Einzug ins Halbfinale.
In Gruppe B waren am Ende gleich drei Teams punktgleich. Das bessere Satzverhältnis entschied zu Gunsten der Bulgarinnen und Ungarinnen.

Finalrunde 
Im Halbfinale am 27. Juli konnte sich die DDR nach fünf abwechslungsreichen Sätzen gegen Bulgarien durchsetzen, das anschließend Bronze holte. Der Gegner der ostdeutschen Frauen im Finale am 29. Juli wurde die Sowjetunion. Wie im Gruppenspiel unterlag die DDR in vier Sätzen und gewann die Silbermedaille.

Medaillen

Männer

Frauen 

Volleyball
1980
Volleyballveranstaltung 1980
Volleyball (Sowjetunion)
Sportveranstaltung in Moskau